Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Akron Zapopan 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Februar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)